MFR steht für:
 Manipulator Foot Restraint, eine Arbeitsplattform für den Space Shuttle
 Materialflussrechner, eine Steuerungssoftware
 Mehrjähriger Finanzrahmen, siehe Haushalt der Europäischen Union
 Melt Flow Rate, siehe Schmelzflussindex
 Militärischer Führungsrat der Bundeswehr
 Bahnhof Freising nach DS 100
Memorandum of a record, ein Memorandum einer Aufzeichnung

Mfr steht für:
 Mittelfranken, einer der Regierungsbezirke in Bayern

Abkürzung